Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Winston () :
 le comté de Winston, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Winston, situé dans l'État du Mississippi.